Dolat Rayat (plaats), een plaats in Indonesië
Dolat Rayat (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing